Genoa bezeichnet:
 Genoa Systems, US-amerikanische Elektronikfirma
 englische Schreibweise der italienischen Stadt Genua
 Kurzbezeichnung der Fußballmannschaft CFC Genua

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Genoa (Arkansas)
 Genoa (Colorado)
 Genoa (Illinois)
 Genoa (Minnesota)
 Genoa (Nebraska)
 Genoa (Nevada)
 Genoa (New York)
 Genoa (Ohio)
 Genoa (Wisconsin), im Vernon County
 Genoa (Town, Vernon County), Town(ship) in Wisconsin

Siehe auch:
 Genoa Township (Begriffsklärung)
 Genua (Begriffsklärung)